William Wallace puede referirse a:

 William Wallace (Elderslie, 1270 - Londres, 23 de agosto de 1305) escocés de ascendencia galesa, que dirigió a su país contra la ocupación del rey Eduardo I de Inglaterra en las Guerra de la independencia de Escocia.
 William Wallace (23 de septiembre de 1768 – 28 de abril de 1843), matemático y astrónomo escocés, inventor del pantógrafo.
 William Wallace Campbell (11 de abril de 1862 - 14 de junio de 1938), ingeniero y astrónomo estadounidense, especializado en espectroscopia. 
 William Wallace Denslow (Filadelfia, 5 de mayo de 1856 - Nueva York, 29 de marzo de 1915), ilustrador y caricaturista estadounidense.